Черногородский Валерий Петрович (06.05.1941—2002) — советский и российский государственный деятель. В 1991 Председатель Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур

Биография 
Родился в 1941 г. Закончил Киевский политехнический институт, затем Академию народного хозяйства при Совмине СССР, Высшие экономические курсы при Госплане СССР. Работал в Киевском производственном объединении «Электронмаш», затем в «Минприборе» СССР. 11 октября 1990 года на сессии ВС РСФСР назначен председателем Государственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. До данного назначения был заведующим сектором бюро по машиностроению Совета Министров СССР. Вышел из КПСС. Впоследствии — генеральный директор Фонда развития регионов, советник Главы Республики Коми, член специальной рабочей группы, которая занималась разработкой методических и нормативно-правовых документов, необходимых для создания свободных экономических зон на территории Республики Коми (1998 г.).В 2002 году похоронен на Троекуровском кладбище.

Ссылки 

 В начале славных дел. О создании антимонопольного ведомства в России. Журнал "Конкуренция и Рынок

Родившиеся в 1941 году
Похороненные на Троекуровском кладбище
Вышедшие из КПСС